Il doppio dell'Internationaux de Strasbourg 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Nathalie Dechy e Mara Santangelo hanno battuto in finale Claire Feuerstein e Stéphanie Foretz Gacon 6–0, 6–1

Teste di serie

  Chuang Chia-jung   /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)
  Nathalie Dechy  /  Mara Santangelo (campionesse)

  Monica Niculescu   /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)  
  Andrea Hlaváčková   /  Lucie Hradecká (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni

Internationaux de Strasbourg 2009